У () — один из крупнейших диалектов китайского языка (по другим классификациям — язык). Распространён в большей части провинции Чжэцзян, в городе центрального подчинения Шанхай, на юге провинции Цзянсу, а также в некоторых регионах провинций Аньхой, Цзянси и Фуцзянь. Среди крупнейших поддиалектов следует упомянуть шанхайский, сучжоуский, вэньчжоуский, шаосинский, цзиньхуа, юнканский и цюйчжоуский. Наиболее престижным из указанных поддиалектов является сучжоуский, хотя с ним соперничает шанхайский.

По разным оценкам на у говорят от 77,2 (1984, SIL) до 90 (Encarta) млн человек, из-за чего среди китайских языков по числу говорящих он занимает второе место после путунхуа, на котором говорят 800 млн человек. Произношение диалекта у в Китае традиционно считается мягким, лёгким, расслабленным.

История 

Современный диалект (язык) у восходит к древним народностям у и юэ, проживавшим в современных провинциях Цзянсу и Чжэцзян. Японские чтения иероглифов происходят из того же региона, где сейчас распространён язык у.

У откололся от среднекитайского языка ранее других современных диалектов и сохранил ряд архаичных черт, однако позднее на него постоянно оказывали влияние северные диалекты, на основе которых сложился современный путунхуа. Основные характеристики сформировались во времена цинской династии, когда основную роль приобрёл поддиалект Сучжоу.

После восстания тайпинов регион, население которого говорило на у, был опустошён войной, и в Шанхай хлынули мигранты из других частей региона. Это сблизило шанхайский поддиалект с другими поддиалектами и в то же время привело к возвышению шанхайского поддиалекта как регионального «лингва франка» в первой половине XX в. и, соответственно, к уменьшению влияния сучжоуского диалекта.

После основания КНР началось массовое продвижение путунхуа. Диалект у постепенно вытеснялся из школ и средств массовой информации, в государственных организациях общение и переписка велись на путунхуа. В настоящее время у встречается на телевидении в основном в развлекательных передачах. Многие дети уже не владеют диалектом у.

Фонология 
Согласно Янь (Yan, 2006), группа диалектов у отличается от прочих китайских диалектов (языков) тем, что в ней сохраняются «грязные» (звонкие, или, точнее, слабые звонкие плозивные и фрикативные согласные среднекитайского языка, такие, как  и др. Таким образом, в диалекте у сохраняется трёхуровневый контраст среднекитайских взрывных и аффрикат, , , и т. п. Что касается тона, в диалектах у может быть от всего двух (шанхайский диалект) до восьми или более слоговых тонов (уцзянский диалект).

Грамматика 
Система личных и указательных местоимений в диалекте (диалектах) у довольно сложна. Например, для первого лица множественного числа различаются инклюзивное («мы с тобой») и эксклюзивное («мы без тебя») местоимения. Имеются шесть указательных местоимений, три из которых используются для близлежащих объектов, и три — для удалённых.

Порядок слов может быть не только SVO (как в путунхуа), но также и SOV.

С точки зрения фонологии, имеется исключительно сложный тональный сандхи, который помогает грамматически расчленять многосложные слова и идиоматические фразы. В ряде случаев косвенное дополнение отличается от прямого дополнения звонкостью или глухостью согласного.

Классификация 

Тайхуская ветвь 太湖片
 Диалект Ханчжоу 杭州話 — пров. Чжэцзян (г. Ханчжоу)
 Диалект Хучжоу 湖州 — пров. Чжэцзян (гор. округ Хучжоу)
 Цзясинский диалект 绍兴话 — пров. Чжэцзян (гор. округ Цзясин)
 Диалект Шаосин 绍兴 — пров. Чжэцзян (гор. округ Шаосин)
 Диалект Нинбо 宁波话 — пров. Чжэцзян (гор. округ Нинбо)
 Шанхайский диалект 上海話 — г. Шанхай
 Диалект Чанчжоу 常州話/常州话 — пров. Цзянсу (гор. округ Чанчжоу)
 Диалект Сучжоу 苏州话/蘇州話 — пров. Цзянсу (гор. округ Сучжоу)
 Диалект Уси 无锡话/無錫話 — пров. Цзянсу (гор. округ Уси)

Тайчжоуская ветвь 婺州片
 Диалект Тайчжоу 台州話 — пров. Цзянсу (гор. округ Тайчжоу)

Оуцзянская ветвь 甌江片
 Диалект Вэньчжоу (оуцзянский) 溫州話 — пров. Чжэцзян (гор. округ Вэньчжоу на юго-востоке)

Учжоуская ветвь 婺州片
 Диалект Цзиньхуа (учжоуский) 金華話 — пров. Чжэцзян (гор. округ Цзиньхуа в центре)
 Диалект Иу 義烏話
 Юнканский диалект 永康話

Чуцюйская ветвь 處衢片
 Лишуйский диалект 麗水話 — пров. Чжэцзян (гор. округ Лишуй на юге)
 Диалект Цюйчжоу 衢州話 — пров. Чжэцзян (гор. округ Цюйчжоу на юго-западе)
 Диалект Шанжао 上饒話 — пров. Цзянси (гор. округ Шанжао на северо-востоке)

Сюаньчжоуская ветвь 宣州片
 Сюаньчэнский диалект 宣城話 — пров. Аньхой (гор. округ Сюаньчэн на юго-востоке)

Примечания

Литература 
 Yan M. M. Introduction to Chinese Dialectology. Munich: LINCOM EUROPA, 2006.

Ссылки

Ресурсы по диалектам у 
 С сайта glossika.com:
 Shanghainese Wu Dictionary — Search in Mandarin, Shanghai, IPA, or English
 Classification of Wu Dialects — By James Campbell
 Tones in Wu Dialects — Compiled by James Campbell
 Linguistic Forum of Wu Chinese ()
 С сайта wu-chinese.com (на китайском языке в записи упрощёнными иероглифами):
 «The elegant language in Jiangnan area» ()
 Wu Chinese Online Association

Статьи 
 Globalization, National Culture and the Search for Identity: A Chinese Dilemma (1st Quarter of 2006, Media Development)
 Modernisation a Threat to Dialects in China
 Middlebury Expands Study Abroad Horizons
 Mind your language (from The Standard, Hong Kong)
 China: Dialect use on TV worries Beijing (originally from Straits Times Interactive, Singapore and posted on AsiaMedia Media News Daily from UCLA)
 Standard or Local Chinese — TV Programs in Dialect (from Radio86.co.uk)

Китайские языки и диалекты
Языки Сингапура
Тоновые языки
Языки Китая
Языки США